Dadi – pojazd samochodowy wytwórni Dadi Auto (Baoding Dadi)
 Dadi – tytuł hinduisyczny
 Dadi – imię męskie, np. Dadi Sayi-Bok Mayuma